Ajancingenia yanshini ("de Ingenia Khobur, de Aleksandr Leonidovich Yanshin") es la única especie conocida del género extinto Ajancingenia de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Asia.

Descripción
Ajancingenia fue un pequeño dinosaurio bípedo de 1,5 metros de largo. Poseía un fuerte pico sin dientes, similar al de los loros. La patas traseras las empleaba para correr. Las patas delanteras terminaban en tres dedos con garras. La principal diferencia entre Ajancingenia y otros oviraptóridos estaba en la forma de las manos en sus extremidades anteriores, ya que sus brazos eran mucho más cortos. Su cráneo muestra una serie de características, que lo conectan con las aves, aunque carecía de la cresta como en Oviraptor.

Historia

Encontrado en lo que hoy es Mongolia, principalmente de los Lechos Khermin Tsav de la Formación Barun Goyot. Ajancingenia se conoce a partir de varios especímenes, que incluyen los brazos, patas, pelvis, cintura escapular, un cráneo parcial, y algunas vértebras. Algunos restos referidos a Ajancingenia proviene de formaciones más recientes, pero la identificación de algunos de estos especímenes es cuestionable.

Ajancingenia fue descrito y nombrado por primera vez por Rinchen Barsbold en 1981 como Ingenia yanshini", el nombre del género deriva del mongol Ingen Khoboor, una depresión de Bayanhongor Aimak en Mongolia, de donde fue recogido. Yanshini es honor al Prof. Aleksandr Leonidovich Yanshin (1911-1999), quien fuera mentor de Barbsold durante su estancia en el Instituto de Paleontología de la Academia de Ciencias Rusa en San Petersburgo. El nombre genérico estaba ya tomado por Ingenia mirabilis (Gerlach, 1957), un nemátodo de la familia Tripyloididae. Por lo tanto, un nombre genérico alternativo, Ajancingenia, fue propuesto por Jesse Easter en 2013. El nombre sustituto se deriva también de ajanc (аянч) "viajero" en mongol, en alusión al gesto occidental de usar el pulgar para pedir autoestop, lo cual se refiere a su vez al primer ungueal manual (el pulgar) de Ajancingenia que es dos veces mayor que el segundo ungueal.

En 2017, Gregory Funston et al. clasificaron a Ajancingenia como una especie de Heyuannia: Heyuannia yanshini.

Clasificación
Ajancingenia es un miembro de Oviraptoridae, siendo distinguido por un pubis con un eje delantero que se curva, entre otras características, y por la forma única de la mandíbula inferior con un margen fuertemente curvado en S, un hocico corto, y huesos craneales redondeados, fundidos. El poco material incluye las placas esternales apareadas fundidas a lo largo de la línea media y soportando una quilla corta.

Al parecer, era pariente de Oviraptor, pero un poco más pequeño. Se distingue de todos los demás por oviraptóridos por el dígito manual de I subigual en longitud a dígitos II y de todos los demás oviraptóridos, excepto Nemegtomaia barsboldi por el ungueal manual de I más de 100% más grande que el ungueal II.

Cladograma siguiendo el análisis de Fanti et al., 2012.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia